Polyzoa är ett släkte av sjöpungar. Polyzoa ingår i familjen Styelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Polyzoa